Камигё ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 83 406 человек, плотность населения — 11 730чел / км ².

Название 
Топоним «Камигё» происходит от названия местности Камигё, расположенной в северной части средневекового Киото. Дословно: «верхнестоличный район».

История 
 10 апреля 1879 — образован административный район Камигё префектуры Киото.
 1 апреля 1889 — образован город Киото, путём объединения административных районов Камигё и Симогё. Административные районы превращены в городские.
 1 апреля 1929 — выделены городские районы Сакё, Накагё и Хигасияма из состава Камигё и Симогё.
 1 сентября 1955 — выделен район Кита из состава Камигё.

Достопримечательности 
 Императорский дворец в Киото
 Администрация префектуры Киото
 Синтоистский храм Китано-Тэммангу
 квартал гейш Камиситикэн
 Живописная железная дорога Сагано — туристическая железная дорога

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района .

Районы Киото